Diaphanodon är ett släkte av bladmossor. Diaphanodon ingår i familjen Trachypodaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Diaphanodon